Hornøya (Île Corne en norvégien) est le nom de plusieurs îles norvégiennes :

 Hornøya, rattachée administrativement à Vardø, kommune du comté de Finnmark ;
 , îlot faisant partie de l'archipel des Tusenøyane, dans le sud-est du Svalbard.